Toponímia:
 Bonneville  o Bônavela en arpità, municipi francès al departament de l'Alta Savoia (regió de Roine-Alps)
 Bonneville (Charente), municipi francès al departament de la Xarenta 
 Bonneville (Oregon), localitat al comtat de Multnomah (Oregon, EUA)
 Bonneville (Somme), municipi francès al departament del Somme 
 Bonneville-Aptot, municipi francès, al departament de l'Eure 
 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, municipi francès al departament de Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Bonneville-la-Louvet, municipi francès al departament de Calvados 
 Bonneville-sur-Touques, municipi francès al departament de Calvados 
 La Bonneville, municipi francès al departament de Manche 
 La Bonneville-sur-Iton, municipi francès al departament d'Eure 
 Cantó de Bonneville, cantó del departament francès de l'Alta Savoia (regió de Roine-Alps)
 Districte de Bonneville, districte del departament de l'Alta Savoia (regió de Roine-Alps)
 Llac Bonneville, llac pluvial prehistòric que cobria gran part de la regió oriental del Great Basin d'Amèrica del Nord
 North Bonneville, població dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Biografies:
 Hugh Bonneville (Londres, 1963), actor britànic
 Benjamin Bonneville (1796 – 1878), explorador estatunidenc
 Nicolas de Bonneville (Evreux, 1760 – París, 1828), escriptor francès
 Miscel·lània:
 Pontiac Bonneville, automòbil de la General Motors (1957 a 2005)
 Bonneville Salt Flats
 Bonneville (cràter), a Mart.
 Benjamin Bonneville, vaixell de la Segona Guerra Mundial.